Жито́мирский областно́й сове́т () — представительный орган местного самоуправления, избираемый населением территориальных общин в Житомирской области.

Совет осуществляет полномочия, делигируемые ему Конституцией Украины, законом Украины «О местном самоуправлении на Украине» и иными законами, и полномочия, переданные ему сельскими, поселковыми и городскими советами.

Предыдущие созыва

VII созыва 
По состоянию на конец 2019:

 Блок Петра Порошенка (16)
 «Батькивщина» (11)
 «Самопомощь» (6)
 Оппозиционный блок (6)
 «Свобода» (5)
 УКРОП (5)
 Народная партия (5)
 Внефракционные (8)
 Вакантные места (2)

Председатели

Ссылка 
 Официальный сайт Житомирского областного совета

Житомирский областной совет
Областные советы Украины